Wally Schreiber (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1980-1981 || Traders de Fort Saskatchewan || LHJA ||55 ||39 ||41 ||80 ||105 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Pats de Régina || LHOu ||68 ||56 ||68 ||124 ||68 ||20 ||12 ||12 ||24 ||34 
|-
|1982-1983 || Komets de Fort Wayne || LIH ||67 ||24 ||34 ||58 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Komets de Fort Wayne || LIH ||82 ||47 ||66 ||113 ||44 ||6 ||3 ||3 ||6 ||6 
|-
|1984-1985 || Komets de Fort Wayne || LIH ||81 ||51 ||58 ||109 ||45 ||13 ||3 ||7 ||10 ||10 
|-
|1985-1986 || Komets de Fort Wayne || LIH ||72 ||37 ||52 ||89 ||38 ||15 ||8 ||10 ||18 ||6
|-
|1987-1988 || North Stars du Minnesota || LNH ||16 ||6 ||5 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1988-1989 || North Stars du Minnesota || LNH ||25 ||2 ||5 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Komets de Fort Wayne || LIH ||32 ||15 ||16 ||31 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Wings de Kalamazoo || LIH ||5 ||5 ||7 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || SERC Wild Wings || Bundesliga ||36 ||25 ||29 ||54 ||28 ||10 ||7 ||13 ||20 ||4
|-
|1990-1991 || SERC Wild Wings || Bundesliga ||37 ||26 ||43 ||69 ||34 ||4 ||1 ||4 ||5 ||0 
|-
|1991-1992 || SERC Wild Wings || Bundesliga ||44 ||32 ||43 ||75 ||31 ||2 ||0 ||1 ||1 ||27
|-
|1992-1993 || SERC Wild Wings || Bundesliga ||44 ||23 ||31 ||54 ||28 ||7 ||2 ||5 ||7 ||2 
|-
|1993-1994 || EHC Munich || Bundesliga ||44 ||25 ||30 ||55 ||27 ||10 ||5 ||11 ||16 ||2
|-
|1994-1995 || EV Landshut || DEL ||42 ||28 ||27 ||55 ||26 ||18 ||12 ||15 ||27 ||26  
|-
|1995-1996 || EV Landshut || DEL ||50 ||26 ||30 ||56 ||46 ||11 ||5 ||9 ||14 ||14
|-
|1996-1997 || EV Landshut || DEL ||47 ||22 ||29 ||51 ||12 ||7 ||1 ||9 ||10 ||2
|-
|1997-1998 || EV Landshut || DEL ||43 ||16 ||14 ||30 ||41 ||6 ||1 ||6 ||7 ||2 
|-
|1998-1999 || EV Landshut || DEL ||50 ||19 ||37 ||56 ||20 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1999-2000 || Scorpions de Hanovre || DEL ||55 ||13 ||31 ||44 ||24 ||12 ||7 ||15 ||22 ||0
|-
|2000-2001 || Scorpions de Hanovre || DEL ||54 ||27 ||26 ||53 ||56 ||6 ||0 ||2 ||2 ||6  
|-
|2001-2002 || Scorpions de Hanovre || DEL ||60 ||11 ||24 ||35 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Scorpions de Hanovre || DEL ||49 ||11 ||15 ||26 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga ||41 ||21 ||38 ||59 ||20 ||3 ||3 ||0 ||3 ||8
|-
|2004-2005 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga ||44 ||18 ||23 ||41 ||22 ||7 ||3 ||5 ||8 ||4 
|-
|2005-2006 || Scorpions de Hanovre || DEL ||27 ||1 ||4 ||5 ||6 ||10 ||2 ||2 ||4 ||6

|41 ||8 ||10 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
|1986-1987 || Canada || align=left| International ||70 ||40 ||37 ||77 ||27
|-
|1987-1988 || Canada  ||align=left| International ||69 ||25 ||17 ||42 ||36 
|-
|1987-1988 || Canada ||align=left| Jeux olympiques ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
|1989-1990 || Canada ||align=left| Coupe Spengler ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1991-1992 || Canada ||align=left| Jeux olympiques ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
|1991-1992 || Canada ||align=left| Coupe Spengler ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
|1993-1994 || Canada ||align=left| Jeux olympiques ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|1993-1994 || Canada ||align=left| Coupe Spengler ||4 ||1 ||3 ||4 ||0 
|-
|1994-1995 || Canada ||align=left| Coupe Spengler ||3 ||1 ||0 ||1 ||2

Trophée
 Ligue internationale de hockey : trophée Leo-P.-Lamoureux

Notes et références 

Naissance en avril 1962
Naissance à Edmonton
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du EHC Munich
Joueur du EV Landshut
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé d'argent olympique canadien
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994